Meienberg steht für:
 Amt Meienberg, ehemaliges Amt im Freiamt
 Meienberg (Sins), ehemaliges Städtchen in der heutigen Gemeinde Sins, Kanton Aargau, Schweiz
 Meienberg ob Rapperswil am Zürichsee, Hügelterrasse und Schlossgut

Meienberg ist der Familienname von:

 Josef Emanuel Meienberg (1812–1886), Schweizer Philologe, Lehrer, Rektor und Politiker

 Niklaus Meienberg (1940–1993), Schweizer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Mainberg
 Meinberg
 Meyenberg